Krökel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Krökel (1890–1961), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Krökel (* 1953), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Krökel (1890–1945), deutscher Widerstandskämpfer